Bao hace referencia a varios artículos:

Gastronomía
 Bao: bollo o pan relleno generalmente cocido al vapor, habitual de la cocina china.
 Técnica Bao, técnica culinaria china.

Náutica
 Bao: cada una de las vigas superiores de las cuadernas, sobre las cuales está colocada la cubierta de un barco.

Lugares
 Bao (Abegondo): aldea española situada en la parroquia de Folgoso, del municipio de Abegondo, provincia de la Coruña, Galicia.
 Baho: municipio francés.

Juegos
 Bao (juego): juego de mesa variante del Mancala.
 Bao (The King of Fighters): personaje del videojuego The King of Fighters.